Восемь кораблей Королевского Флота назывались HMS Centaur, в честь персонажа античной мифологии кентавра:

 HMS Centaur — 24-пушечный корабль 6 ранга спущен на воду 1746, продан 1761.
 HMS Centaur — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга, бывший французский Centaure. Взят в бою при Лагосе, 1759, затонул во время урагана, 1782.
 HMS Centaur — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга, спущен на воду 1797, выведен из состава флота 1816, разобран 1819.
 HMS Centaur — деревянный колесный фрегат, спущен на воду 1845, отправлен на слом 1864.
 HMS Centaur планировался как броненосный крейсер типа Edgar, но переименован в HMS Royal Arthur в 1890, до спуска на воду в 1891.
 HMS Centaur — крейсер типа C («Каллиопа»), головной корабль подтипа Centaur. Спущен на воду 1916, продан на слом 1934.
 HMS Centaur планировался как эсминец типа C. Заказан 1942, строился по измененному проекту, переименован в HMS Tomahawk, 1943. В конце концов спущен на воду в 1946 как HMS Scorpion.
 HMS Centaur — авианосец, головной корабль типа Centaur, спущен на воду 1947, отправлен на слом 1970.

Ссылки